Olympus OM-D E-M10 Mark III — беззеркальная камера системы Микро 4:3 компании Olympus. Является третьей версией камеры Olympus OM-D E-M10. Анонсирована 31 августа 2017 г.

Основные изменения по сравнению с второй моделью 

 Обновленный процессор TruePic VIII
 Улучшена скорость автофокуса, количество зон автофокуса увеличено до 121
 Запись видео до 4K 3840×2160@30p
 Увеличилось быстродействие при серийной съемке  до 4.8 кадров в секунду с включенным автофокусом и до 8.6 кадров в секунду без автофокуса
 Значительно переделанный и улучшенный интерфейс
 Увеличено разрешение до HD 1280×720 в режиме видео "120 кадров в секунду"
 Улучшение качества изображений (уменьшение шумов) при высоких ISO (только для JPEG)

Прочие изменения по сравнению с второй моделью 

 Отсутствует поддержка кнопок L-FN на объективах
 Отсутствует поддержка электронного затвора в режима Таймлапса
 Отсутствует возможность использовать электронный затвор в режимах PASM
 Отсутствует возможность удаленного управления вспышками (возвращено в версии прошивки 1.1)
Отсутствует возможность установки дополнительной рукоятки для удобного хвата

Версии прошивок 
Для обновления прошивки необходимо программное обеспечение «Агент обновления цифровых камер» (Olympus Digital Camera Updater). Откат к предыдущим версиям прошивки невозможен.

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Olympus
 Прошивки

Фотоаппараты Olympus
Фотоаппараты, появившиеся в 2017 году